

Letteratura
Il conte di Montecristo – romanzo di Alexandre Dumas (1844)

Cinema
The Count of Monte Cristo – film del 1908 diretto da Francis Boggs, Thomas Persons 
Il conte di Montecristo – film del 1908 diretto da Luigi Maggi 
The Count of Monte Cristo – film del 1913 diretto da Joseph A. Golden e Edwin S. Porter
Il conte di Montecristo (Monte-Cristo) – film del 1929 diretto da Henri Fescourt
Il conte di Montecristo (The Count of Monte Cristo) – film del 1934 diretto da Rowland V. Lee con Robert Donat
Il conte di Montecristo (Le Comte de Monte Cristo) – film del 1943 diretto da Robert Vernay con Pierre Richard-Willm
Il ritorno di Montecristo (The Return of Monte Cristo) – film del 1946 diretto da Henry Levin con Louis Hayward
Il conte di Montecristo – film del 1954 diretto da Robert Vernay
Il conte di Montecristo (Le Comte de Monte Cristo) – film del 1961 diretto da Claude Autant-Lara (1961) con Louis Jourdan
Il conte di Montecristo (Montecristo 70) – film del 1968 diretto da André Hunebelle con Paul Barge e Claude Jade
Montecristo (Montecristo) – film del 2002 diretto da Kevin Reynolds, con Guy Pearce e Jim Caviezel

Televisione
Il conte di Montecristo – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1956
Biblioteca di Studio Uno: Il conte di Montecristo – (parodia televisiva del 1964, con Franco Volpi)
Il conte di Montecristo – sceneggiato diretto da Edmo Fenoglio (1966) con Andrea Giordana
Il conte di Montecristo – film TV diretto da David Greene (1975) con Richard Chamberlain
Il conte di Montecristo (Le comte de Monte-Cristo) – miniserie televisiva diretta da Denys de La Patellière (1979) con Jacques Weber e Carla Romanelli
Il conto Montecristo – film TV diretto da Ugo Gregoretti (1996)
Il conte di Montecristo (Le comte de Monte Cristo) – miniserie televisiva diretta da Josée Dayan (1998) con Gérard Depardieu e Ornella Muti
Il conte di Montecristo – serie televisiva anime diretta da Mahiro Maeda (2004)

Musical
Il conte di Montecristo, il musical, di Robert Steiner e Francesco Marchetti, regia di Jocelyn Hattab (2007)
Il conte di Montecristo, il musical, di Robert Steiner e Francesco Marchetti, regia di Gino Landi, progetto audio e fonico: Maurizio Capitini (2008)
Il conte di Montecristo (2009)